Wrangler kan avse:

 Wrangler – person som tar hand om hästar, se hästkarl.
 Wrangler (företag) – ett företag som tillverkar jeans
 Jeep Wrangler – en bilmodell från Jeep